Зейме — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зейме, Рудольф Антонович (1830—1886) — русский генерал, военный инженер.
 Зейме, Феликс Антонович (1826—1883) — русский генерал, военный инженер.

См. также 
 Зойме, Иоганн Готфрид (Иоанн Готфрид Зейме, ; 1763—1810) — немецкий писатель и поэт.